Rouche est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Michel Rouche (1934-2021), historien français ;
 Nicolas Rouche (1925–2008), mathématicien belge.

Notes et références 

Patronyme français